

Pessoas
 Pearl White
 Daniel Pearl
 Pearl (drag queen)

Localidades

 Pearl (Illinois)
 Pearl (Mississippi)
Ou ainda:
 Pearl River

Outros
 Pearl Drums
 Pearl (álbum)
 Pearl (filme de 2016)
 Pearl (filme de 2022)
 Classe Pearl
 Rio Pearl
 Pokémon Diamond e Pearl

Desambiguação